Große Steine ist der Name von geographischen Objekten:

 Große Steine (Reichenbach), Felsformation bei Reichenbach (Hessisch Lichtenau) in Nordhessen
 Kleinenknetener Steine, Megalithanlagen nahe Kleinenkneten (Wildeshausen),  Niedersachsen

Siehe auch:
 Großer Stein (Begriffsklärung)